Laserpitium aquilegifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Laserpitium aquilegifolium ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
aquilegifolium